Karavia ou Karavya peut être :

Personnalités 
 Thalia Flora-Karavia, peintre grec ;
 Lydia Karavia, Miss Grèce 1957 ;

Toponymie 
 Karavya ou Karavia, rivière traversant Lubumbashi au Congo-Kinshasa ;
 Lac Karavya ou Karavia, près de Lubumbashi au Congo-Kinshasa ;
 Hôtel Karavia, hôtel de Lubumbashi (ancien hôtel Sheraton) au Congo-Kinshasa ;